Кораблинов — русская фамилия.

Известные носители 
 Кораблинов, Владимир Александрович (1906—1989) — русский советский писатель, поэт и драматург, художник-график.
 Кораблинов, Яков Минич (также Караблинов; 1789 — после 1837) — профессор Казанского университета.

См. также 
 Караблинов, Василий Константинович (1923—1983) — артиллерист, Полный кавалер ордена Славы.
 Кораблин